Бухара́:

Топоним 
 Бухара — один из древнейших городов Узбекистана.
 Бухара — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Бухара — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Другое 
 Бухара — малахай, ушастая шапка, опушенная пыжиком в Архангельском крае. 
 Бухара — международный аэропорт города Бухара в Бухарской области Республики Узбекистан.
 «Бухара» — узбекистанский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Бухара» — советский футбольный клуб из одноимённого города.
 Бухара I — название железнодорожной станции «Каган» с 1922 года.
 Бухара II — название железнодорожной станции «Бухара» с 1922 года.

См. также 
 Бухара малая — название страны до начала нынешнего столетия, лежащая в бассейне реки Тарима, ныне известная под именем Восточного или Китайского Туркестана, а также Кашгара.
 Бухара Арена
 Бухарская область
 Бухарский оазис
 Бухарский эмират
 Бухарское ханство
 Новая Бухара — название города Каган до 1935 года.